Борис Александрович Невзоров (род. 21 сентября 1955, Мичуринск, Тамбовская область) — российский политический деятель, член Совета Федерации. Председатель Законодательного собрания Камчатского края в 2007—2011 годах. Секретарь Регионального политического совета Камчатского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (с 2000 года).

Из-за поддержки российской агрессии в российско-украинскую войну находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
 В 1984 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт (ныне МГЮА им. О. Е. Кутафина) по специальности «юрист-правовед».
 Трудовую деятельность начал электролинейщиком высоковольтных линий в механизированной автоколонне № 85 г. Жердевка Тамбовской области.
 После службы в Советской Армии в разведроте воздушно-десантных войск работал в Якутском речном порту, в 1977 г. на Камчатке — в Тиличикском РСУ, после этого в г. Петропавловске-Камчатском грузчиком на рыбоконсервном заводе.
 В 1978 г. направлен на работу в органы внутренних дел, где занимал должности от командира отделения ППС до старшего оперуполномоченного ОБХСС УВД Камчатской области.
 В 1991 г. руководил ТОО «Прибой Самсунг», работал генеральным директором ООО «Устькамчатрыба».
 В 2000 г. — глава Усть-Камчатского районного муниципального образования.
 С 2000 года Секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».
 В декабре 2001 г. избран депутатом Совета народных депутатов Камчатской области.
 С декабря 2007 г. — председатель Законодательного Собрания Камчатского края.
 19 декабря 2011 г. назначен представителем от Правительства Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 9 марта 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 23 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 16 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Австралии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья 
Женат. Имеет четырёх дочерей.

Доход и имущество 
 За 2021 год официальный доход — 286 447 368 руб.; за 2020 год официальный доход — 169 896 838 руб.; за 2019 год официальный доход — 260 898 265 руб.; за 2018 год официальный доход — 489 068 314 руб.; за 2017 год официальный доход — 337 714 588 руб.; за 2016 год официальный доход — 173 995 395 руб.; за 2017 год официальный доход — 98 593 256 руб.

Награды 
 Орден Александра Невского (13 ноября 2018) — за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность
 Орден Почёта (18 июля 2006) — за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники МГЮА
Главы районов России
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Председатели Законодательного собрания Камчатского края
Депутаты Совета народных депутатов Камчатской области
Члены «Единой России»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Члены Совета Федерации России от Камчатского края